«Беспомощное бесплотное существо» () — короткометражка, продолжительностью 24 минуты, драма. Мировая премьера состоялась 20 октября 2007 года.

О фильме 
Неординарная история двух братьев, родившихся и растущих в обычной ирландской семье. Так случается, что детская глупость, совершённая Конором в одиннадцать лет, коренным образом меняет последующие пять лет его жизни. Именно столько времени у него уйдёт, чтобы исправить собственную ошибку. Исправить единственным путём, который ему доступен...

Призы и симпатии 
Фильм «Беспомощное бесплотное существо» получил приз зрительских симпатий на кинофестивале в ирландском городе Корк (Cork International Film Festival).

В главных ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Питер Футт
 Продюсеры — Кормак Фокс, Дэниэл МакКри
 Оператор — Сьюзи Лэвэлл
 Композитор — Лайам Бейтс

Примечания 

Короткометражные фильмы Ирландии